Петро́вское зимо́вье — бывшее поселение на южном берегу Охотского моря около входа в Татарский пролив, ставшее первым российским постом в Приамурье. Основано Г.И. Невельским а в ходе Амурской экспедиции . Служило опорным пунктом для первых действий России в Амурском крае. Упразднено в 1854 году с избранием Николаевска центром управления краем.

География 
Располагалось на Петровской косе, отделяющей залив Счастья (ранее назывался заливом Искай, переименован Невельским) от Охотского моря, на территории нынешнего Николаевского района Хабаровского края, между урочищем Хобурс и мысом Невельского. Ныне представляет собой участок галечно-песчаного пляжа, поросшего низкорослыми травами и кустарником. В настоящее время на месте Петровского зимовья сохранились следы венцов и фундаментов строений.

История 
Императорским указом от 3 февраля 1850 года  на имя генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва было повелено:
 В заливе Счастья, или в какой-либо местности на юго-западном берегу Охотского моря, но отнюдь не в лимане, а тем более на реке Амуре основать зимовье.
 В зимовье том Российско-Американской компании производить расторжку с гиляками, но ни под каким видом и предлогом не касаться лимана и Амура.
 Для основания этого зимовья, а равно и для охранения его взять 25 человек матросов и казаков из Охотска.
 Исполнение этого произвести под наблюдением и по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири, в непосредственном ведении которого и должны состоять все действия этой экспедиции. 

а, прибыв из Аяна в залив Счастья на транспорте «Охотск» под командованием лейтенанта П. Ф. Гаврилова,  капитан I ранга Г. И. Невельской вместе с прапорщиком корпуса флотских штурманов Д. И. Орловым осмотрел берега и, по словам Невельского, нашёл, что коса, образующая восточный берег этого залива, «представляет единственную местность, к которой могут подходить суда с моря для передачи грузов». Поэтому там и было заложено зимовье Российско-Американской компании, которому Невельской дал название Петровское «во имя святого угодника этого дня и в память Петра Великого». Для обустройства был оставлен Орлов с командой.

Память 
На территории с 1972 года расположен памятный знак «Петровское зимовье». В 1996 году на предполагаемом месте православного кладбища установлен 5-метровый крест. В 2006 году признано объектом культурного наследия (достопримечательное место). Отнесёно к данной категории приказом от 10.05.2006 № 19 ГУК «НПЦ по ОПИК  Хабаровского края» и приказом министерства культуры Хабаровского края от 04.09.2014 №336/01-15. 

В начале 2000-х годов на месте Петровского зимовья проводил раскопки археолог Н. Е. Спижевой.

Литература

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Хабаровского края
Населённые пункты, упразднённые в 1854 году
История Хабаровского края